Molnárová ist im Tschechischen und Slowakischen die weibliche Form des Nachnamens Molnár, einer Variante des ungarischen Nachnamens Molnar.

Namensträger 
 Emerita Molnárová  (* 1946), verheiratete Emerita Pansowová, deutsch-slowakische Bildhauerin
 Paulína Molnárová (* 1918), tschechoslowakische Politikerin 

Tschechischer Personenname
Slowakischer Personenname